Жалгас Жумагулов (; род. 29 августа 1988 года, Актюбинск, Казахская ССР) — казахстанский боец смешанных боевых искусств, выступающий в наилегчайшей весовой категории. Экс  чемпион лиги AMC Fight Nights Global.

Биография

Ранние годы 
Родился в Актобе. По национальности Казах из рода Жагалбайлы, младшего жуза. С детских лет увлекался единоборствами. Дебютировал в MMA в 2014 году. Выступая в местных промоушенах, одержал шесть побед и потерпел два поражения. В 2016 году подписал контракт с российской организацией Fight Nights Global.

Карьера в Fight Nights Global 
После первых трёх победоносных поединков стал претендентом на чемпионский пояс. 19 мая 2017 года в титульном бою на FNG 65 проиграл Вартану Асатряну. В следующем чемпионском поединке 31 августа 2018 года в рамках FNG 88 держал победу над Тагиром Уланбековым. 19 октября 2019 года, защитив титул на FNG 95 в бою с Али Багаутиновым, перешёл в UFC.

Карьера в UFC 
В американском промоушене дебютировал с поражения, 11 июля 2020 года проиграв Раулиану Пайве на UFC 251. Неудачно провёл и второй бой, состоявшийся 23 января 2021 года на UFC 257 против Амира Альбази.

Достижения и титулы 
 Чемпион лиги AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе.

Статистика ММА 

|Поражение
|align=center|14-8
| Чарльз Джонсон
|Раздельное решение
| UFC Fight Night: Нзечукву vs. Куцелаба  
|align="center"|19 ноября 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|США, Лас-Вегас
|
|-
|Поражение
|align=center|14-7
| Джефф Молина
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Волков vs. Розенстрайк
|align="center"|4 июня 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|США, Лас-Вегас
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6
| Манель Капе 
|Техническим нокаутом (удары)
|UFC on ESPN: Фонт vs. Алду
|align="center"|4 декабря 2021
|align="center"|1
|align="center"|4:02
|США, Лас-Вегас
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Джером Ривера
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|UFC 264: Порье — МакГрегор 3 
|align="center"|10 июля 2021
|align="center"|2
|align="center"|2:02
|США, Невада, Лас-Вегас
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Амир Албази
|Решением (единогласным)
|UFC 257: Порье — МакГрегор 2 
|align="center"|23 января 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|ОАЭ, Абу-Даби
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Раулиан Пайва
|Решением (единогласным)
|UFC 251: Усман — Масвидал 
|align="center"|11 июля 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|ОАЭ, Абу-Даби
|Дебют в UFC
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Али Багаутинов
|Решением (раздельным)
|Fight Nights Global 95: Багаутинов — Жумагулов 
|align="center"|19 октября 2019
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Россия, Сочи
|Отстоял титула AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Тагир Уланбеков
|Решением (большинством судейских голосов)
|FNG Fight Nights Global 88 
|align="center"|31 августа 2018
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Казахстан, Астана
|Завоевал титул AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Тайсон Нэм
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 86 
|align="center"|1 апреля 2018
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Казахстан, Алмата
|Пятираундный претендентский бой за титул AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Шадж Хак
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 80 
|align="center"|26 ноября 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Казахстан, Алмата
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
| Вартан Асатрян
|Решением (раздельным)
|FNG Fight Nights Global 65 
|align="center"|19 мая 2017
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Казахстан, Астана
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Артур Багаутинов
|Нокаутом (удар)
|FNG Fight Nights Global 62 
|align="center"|31 марта 2017
|align="center"|2
|align="center"|1:53
|Россия, Крылатское
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Иван Андрущенко
|Решением (единогласным)
|EFN Fight Nights Global 55 
|align="center"|22 ноября 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Москва
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Оскар Долчин
|Решением (единогласным)
|Fight Nights Global 46 — Mokhnatkin vs. Kudin 
|align="center"|29 апреля 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия, Крылатское
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
| Чжифа Шан
|Решением (раздельным)
|Kunlun Fight 26 — Cage Fight Night, Round 3 
|align="center"|06 июня 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Китай, Чунцин
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Вартан Асатрян
|Техническим нокаутом (удары)
|Alash Pride — Royal Plaza Volume 2 
|align="center"|24 января 2015
|align="center"|2
|align="center"|3:00
|Казахстан, Алмата
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Бекзат Алиев
|Техническим нокаутом (удары)
|Zhekpe Zhek — Bantamweight Grand Prix 
|align="center"|6 октября 2014
|align="center"|3
|align="center"|2:10
|Казахстан, Астана
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Нурсултан Cеркер
|Техническим нокаутом (удары)
|Zhekpe Zhek — Bantamweight Grand Prix 
|align="center"|6 октября 2014
|align="center"|1
|align="center"|2:47
|Казахстан, Астана
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Андос Тыжыбаев
|Техническим нокаутом (удары)
|Zhekpe Zhek — Bantamweight Grand Prix 
|align="center"|6 октября 2014
|align="center"|3
|align="center"|2:10
|Казахстан, Астана
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Салат Бисханов
|Техническим нокаутом (удары)
|Zhekpe Zhek — Bantamweight Grand Prix 
|align="center"|6 октября 2014
|align="center"|1
|align="center"|1:10
|Казахстан, Астана
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Нурбай Мирзалиев
|Сабмишном (удары)
|White Night Fighting Championship — Elets Battle 
|align="center"|25 сентября 2014
|align="center"|2
|align="center"|3:14
|Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Ерлан Сембеков
|Техническим нокаутом (удары)
|Altay Republic MMA League — Altay vs. Siberia 
|align="center"|7 сентября 2014
|align="center"|1
|align="center"|3:54
|Россия, Республика Алтай
|
|-
|}

Ссылки 
 Профиль Жалгас Жумагулов на сайте Sherdog

Примечания 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Казахстана